Tour de Yorkshire 2019 var den 5. udgave af det britiske landevejscykelløb i Yorkshire. Løbet foregik i perioden 2. til 5. maj 2019. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2019 og er i kategorien 2.HC. Den samlede vinder af løbet blev britiske Christopher Lawless fra .

Ryttere og hold

Danske ryttere 
 Mikkel Bjerg kørte for 
 Alexander Kamp kørte for 
 Andreas Stokbro kørte for 
 Torkil Veyhe kørte for 
 Emil Vinjebo kørte for

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Holdkonkurrencen

Eksterne henvisninger 
 
 

2019
UCI Europe Tour 2019